Rotterdam World Tennis Tournament 2022 var en tennisturnering, der blev spillet indendørs på hardcourt i Rotterdam Ahoy i Rotterdam, Holland i perioden 7. - 13. februar 2022. Det var den 49. udgave af Rotterdam World Tennis Tournament, og på grund af en sponsorat fra ABN AMRO afvikledes den under navnet ABN AMRO World Tennis Tournament. Turneringen var del af ATP Tour 2022 i kategorien ATP Tour 500.

Singletitlen blev vundet af tredjeseedede Félix Auger-Aliassime, som i finalen besejrede topseedede Stefanos Tsitsipas med 6-4, 6-2, og som dermed vandt sin første titel på ATP Tour. Den forsvarende mester, Andrej Rubljov, tabte i kvartfinalen til den senere vinder, Félix Auger-Aliassime.

I doubleturneringen sejrede Robin Haase og Matwé Middelkoop, som i finalen vandt over Lloyd Harris og Tim Pütz med 4-6, 7-6(5), [10-5]. Haase og Middelkoop havde egentlig ikke kvalificeret sig til turneringen, men deltog på grundlag af et wildcard. De forsvarende mestre, Nikola Mektić og Mate Pavić, tabte i første runde til de senere vindere, Robin Haase og Matwé Middelkoop.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Rotterdam World Tennis Tournament 2022 androg € 1.208.315, hvilket var en stigning på 2,7 % i forhold til den foregående turnering.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 24 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 27. december 2021 (seks uger før turneringens start).
 tre spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 fire spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte en af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til en lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Tre af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Eksterne henvisninger 
 World Tennis Tournament  
 ATP Tour - Rotterdam 2022

Noter 

2022
ATP Tour 2022